

Persone 
 Angelo Piccioli (1845-1965) – insegnante e scrittore italiano, sovrintendente all'istruzione in Tripolitania
 Angelo Piccioli (1920–...) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Francesco Piccioli (1841-1909) – ingegnere italiano 
 Gian Luigi Piccioli (1932-2013) – scrittore e saggista italiano
 Gianfranco Piccioli (1944-2022) – produttore cinematografico, regista e sceneggiatore italiano
 Giovanni Battista Piccioli (1957) – vescovo cattolico italiano, naturalizzato ecuadoriano
 Lodovico Piccioli (1867-1954) –  professore universitario italiano
 Mario Piccioli (1926-2010) – superstite italiano dei campi di concentramento di Mauthausen, Ebensee e Linz
 Roberto Piccioli (1960) – giocatore di baseball italiano

Altro 
 Palazzo Piccioli – palazzo storico di Firenze, dirimpetto al Ponte Santa Trinita e davanti a palazzo Spini-Feroni

en:Piccioli